Michael Steele puede referirse a:

 Michael S. Steele, político estadounidense y vicegobernador de Maryland;
 Michael Steele, bajista, guitarrista, compositora y cantante estadounidense, fue miembro de The Bangles y de The Runaways;
 Michael Steele (1861–1946), político de Ontario, Canadá;
 Michael D. Steele, Coronel del ejército de Estados Unidos;
 J. Michael Steele, profesor de estadística de la Universidad de Pensilvania.